Clupea steht für:

 Echte Heringe (Clupea), Fischgattung
 Clupea (Stadt), antike Stadt im Nordosten der tunesischen Halbinsel Kap Bon, Nordafrika, heute Kelibia
 Clupea (Schiff, 1949), Fischereiforschungskutter
 Clupea (Schiff, 2012), Fischereiforschungsschiff
 Lifeline (Schiff), privat betriebenes Seenotrettungsschiff (Name als ehemaliges britisches Fischereiforschungsschiff)